Griekse hockeyploeg (mannen)
 Griekse hockeyploeg (vrouwen)